Li Ching peut désigner :
 Li Ching (1948-), une actrice hongkongaise ;
 Li Ching (1975-), un joueur de tennis de table chinois.

Voir aussi